Smart eller SMART har flere betydninger:

 tillægsordet "smart" er nær-synonymt med "intelligent", se Intelligens
 Smart (bilmærke) – et bilmærke
 SMART-1 (og efterfølgende numre) – en rummission
 SMART-L – en skibsradar.
 Smartarmbånd - armbånd med avancerede funtioner.
 Smartphone - egenskaber fra mobiltelefon kombineret med egenskaber fra mobile computere.
 Smartur - et armbåndsur med avancerede funktioner.

Se også
 Smart enhed